pirania – gatunek słodkowodnej ryby drapieżnej 
 pirania – mieszanina stężonych roztworów kwasu siarkowego i nadtlenku wodoru 
 Pirania – niezrealizowany projekt samolotu pola walki, który powstał w 1991 w Instytucie Lotnictwa w Warszawie

Filmy 
 Pirania – film z 1978 r.
 Pirania – film z 1995 r.
 Pirania 3D − film z 2010 r.
 Pirania 3DD – film z 2012 r.
 Pirania II: Latający mordercy – film z 2012 r. (sequel filmu z 1978 r.)